Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Luxemburg. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel Les Amerois || Bouillon || Bouillon ||19e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Aye || Aye || Marche-en-Famenne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Barnich || Autelbas-Barnich || Aarlen || 13e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel les Beaux-arts || Ronzon || Rendeux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Beurthé || Steinbach || Limerlé ||18e eeuw || ||Geklasseerd monument ||  ||
|-
| Kasteel van Biourge || Biourge || Orgeo ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bleid || Bleid || Virton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Blier || Blier || Érezée ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Le château de Bomal || Bomal || Durbuy ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Borgchamps || Aye || Marche-en-Famenne ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bouillon || Bouillon || Bouillon || 8e eeuw || middeleeuws kasteel laatste verbouwing 19e eeuw  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Casaguy || Roumont || Bertogne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Domein van Clémarais || Aubange || Aubange ||14e eeuw  || 14e-eeuwse toren, 19e-eeuwse boerderij ||  ||   ||
|-
| Kasteel van Cugnon || Cugnon || Bertrix || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Deulin || Fronville || Hotton || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Dohan || Dohan || Bouillon ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château-Le-Duc || Ucimont || Bouillon || 9e eeuw? ||  || ruïne, regenput  ||  ||
|-
| Château van Durbuy || Durbuy || Durbuy ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Etalle || Étalle || Étalle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Faing || Jamoigne || Chiny ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Farnières || Grand-Halleux || Vielsalm ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve Fisenne || Soy || Érezée || 18e eeuw || middeleeuwse donjon  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Forge Roussel || Lacuisine || Florenville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gomery || Gomery || Virton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Grand-Halleux || Grand-Halleux || Vielsalm ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Grandvoir || Grandvoir || Neufchâteau ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Grune || Grune || Nassogne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Guirsch || Guirsch || Aarlen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Habay-la-Neuve || Habay-la-Neuve || Habay ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hassonville || Aye || Marche-en-Famenne || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Grafelijk kasteel van Herbeumont || Herbeumont || Herbeumont || 13e eeuw ||  ||  ||ja  ||
|-
| Kasteel van Izier || Izier || Durbuy ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Jemeppe || Hargimont || Marche-en-Famenne || 17e eeuw || 14e-eeuwse donjon, middeleeuws kasteel ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Laclaireau || Ethe || Virton || 19e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Laide Fagne || Steinbach || Limerlé ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Laittres || Saint-Mard || Virton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van La Roche-en-Ardenne || La Roche-en-Ardenne || La Roche-en-Ardenne || 9e eeuw || ruïne, laatste verbouwing 17e eeuw  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Latour || Latour || Virton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Laval || Tillet || Sainte-Ode ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Longchamps || Longchamps || Bertogne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Losange || Villers-la-Bonne-Eau || Bastenaken || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Het Spaanse Huis || Marcourt || Rendeux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Messancy || Messancy || Messancy ||18e eeuw  || torens, park ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Mirwart || Mirwart || Saint-Hubert || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Monceau || Juseret || Vaux-sur-Sûre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Montquintin || Montquintin || Dampicourt ||12e eeuw  || ruïne ||  ||  ||
|-
| Kasteel des Moudreux || Rettigny || Gouvy ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Mohimont || Villers-devant-Orval || Florenville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Montauban || Buzenol || Virton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Noedelange || Noedelange || Aubange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Ny || Ny || Hotton ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Orval || Villers-devant-Orval || Florenville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Petite Somme || Septon || Durbuy ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Pinval || Lesse (Redu) || Redu ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Pont d'Oye || Habay-la-Neuve || Habay ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Porcheresse || Porcheresse || Daverdisse || 20e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Remaux || Laneuville (Libramont-Chevigny) || Libramont-Chevigny ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Rendeux-Bas || Rendeux-Bas || Rendeux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Resteigne || Resteigne || Tellin ||  ||  ||  ||  ||
|-
|| Kasteel van Roumont || Roumont || Bertogne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van de graven van Salm || Salmchâteau || Vielsalm ||14e eeuw  || ruïne  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Signeulx || Signeulx || Musson ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sohier || Sohier || Wellin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Steinbach || Steinbach || Gouvy || ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Sterpenich || Autelbas || Aarlen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tavigny || Tavigny || Houffalize ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Tellin || Tellin || Tellin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Chateau d'Ursel || Durbuy || Durbuy  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-Sainte-Gertrude || Villers-Sainte-Gertrude || Durbuy ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-sur-Semois || Villers-sur-Semois || Étalle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Waha || Waha || Marche-en-Famenne || 16e eeuw  || 19e eeuw verbouwd  ||  ||  ||
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Luxemburg (provincie)
Kastelen